Ghimpu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Neculai Ghimpu (1912–2006), explorator român.
 Gheorghe Ghimpu (1937–2000), politician moldovean și român.
 Simion Ghimpu (1939–2010), scriitor și poet liric moldovean.
 Mihai Ghimpu (n. 1951), politician moldovean.
 Florian Ghimpu (n. 1977), actor român de film, teatru și prezentator TV.

Vezi și
Ghimp